Трисеребромагний — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
серебра и магния
с формулой AgMg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Трисеребромагний образует кристаллы
,
структура типа медьтризолота AuCu (с малым тетрагональным искажением)
.

Соединение образуется при температуре 392 °C
и имеет область гомогенности 20÷28,5 ат.% магния.

Примечания